Maschke ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Maschke (1902–2001), chilenischer Anwalt, Ökonom und Politiker
 Erich Maschke (1900–1982), deutscher Historiker
 Ernst Maschke (1867–1940), deutscher Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Franz Alexander Maschke (1844–1923), deutscher konservativer Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Günter Maschke (1943–2022), deutscher Autor und Herausgeber, Privatgelehrter und Publizist der Neuen Rechten
 Heinrich Maschke (1853–1908), deutscher Mathematiker

 Hermann Maschke (1906–1981), deutscher Politiker (KPTsch/SED), Spanienkämpfer und Funktionär der Deutschen Volkspolizei
 Max Maschke (1869–1952), deutscher Filmproduzent und gelegentlicher Regisseur
 Johann Christoph Wilhelm Maschke (1784–1863), königlich preußischer Generalmajor
 Robert Maschke (* 1979), deutscher Fotograf
 Walter Maschke (1891–1980), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Wilhelm Maschke (1894–1958), deutscher Politiker (SPD)

Sonstiges:
 Satz von Maschke nach Heinrich Maschke